María steht für:
 Distrikt María, ein Distrikt in Peru
 María (Luya), Verwaltungssitz des Distrikts María (Peru)
 María (Roman), ein Roman von Jorge Isaacs

María ist der Familienname folgender Personen:
 Ángel Di María (* 1988), argentinischer Fußballspieler
 Ángel Cruchaga Santa María (1893–1964), chilenischer Schriftsteller und Dichter
 Angélica María (* 1944), mexikanische Sängerin und Schauspielerin
 Dulce María (* 1985), mexikanische Schauspielerin, Sängerin und Songwriterin
 Hermano Nicéforo María (1888–1980), kolumbianischer Naturforscher und Geistlicher französischer Abstammung
 Isidoro de María (1815–1906), uruguayischer Schriftsteller, Journalist, Pädagoge und Politiker

Siehe auch:
 María de Buenos Aires, Oper von Astor Piazzolla
 Villa María, Stadt im Departamento General San Martín, Provinz Córdoba, Argentinien
 Maria (Begriffsklärung)